Манса может значить:

Топоним 

Манса — город в Замбии.
Манса — округ в Замбии.
Манса — город в индийском штате Пенджаб, административный центр одноимённого округа.
Манса — округ в индийском штате Пенджаб.

Другое 

 Манса — титул правителей Империи Мали.